A kasza jelentései:

 kasza, szerszám
 kasza, koreai költői műfaj
 Kasza, település